Андре́й Миха́йлович Сидоре́нко () — советский хоккеист, выступавший на позиции защитника, белорусский и российский тренер. Воспитанник челябинской школы хоккея. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Беларусь (1994).

Карьера 
Родился 22 июля 1959 года в городе Чебаркуль. С 8 лет занимался в школе «Трактора», первым тренером был Георгий Петрович Стасюк. В качестве игрока наибольшее количество сезонов (семь) провёл за челябинский «Трактор». Выступал в чемпионатах СССР по хоккею класса А за челябинский «Металлург», минское «Динамо», московское «Динамо», ижевскую «Ижсталь», магнитогорский «Металлург». Выступал за вторую сборную СССР.

Карьеру игрока закончил в 31 год из-за травмы позвоночника. После окончания игровой карьеры — тренер. С 2010 по 2013 годы был главным тренером ряда клубов Континентальной хоккейной лиги. Бывший главный тренер национальных сборных Белоруссии и Польши. С 2013 по 2015 годы был главным тренером хоккейного клуба Дизель, выступающего в Высшей хоккейной лиге. В июле 2015 года ХК «Гомель» объявил, что в сезоне 2015/2016 годов А. Сидоренко будет руководителем клуба. С июля 2018 года тренер сборной Белоруссии.

Женат, имеет двоих детей. Старший сын Максим — хоккейный арбитр международной категории, представляет Белоруссию, обслуживает матчи молодёжного чемпионата мира 2018—2019 в Канаде. Двое внуков.

Достижения 
  Чемпион мира в составе молодёжной сборной (1979).
  Трёхкратный Чемпион Республики Беларусь (1992, 1993, 1994)
  Четырёхкратный Чемпион Польши (1997—2000)
  Дважды финалист Кубка Чемпионов (1994, 1995)

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Химик» Новополоцк
Хоккейные тренеры России
Хоккейные тренеры Белоруссии
Заслуженные тренеры Республики Беларусь
Тренеры ХК «Тивали»
Тренеры сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Спартак» Москва
Тренеры ХК «Металлург» Новокузнецк
Тренеры ХК «Уния»
Тренеры сборной Польши по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Амур»
Тренеры ХК «Динамо» Минск
Тренеры ХК «Дизель»
Тренеры ХК «Трактор»
Тренеры ХК «Гомель»
Тренеры ХК «Неман»
Тренеры ХК ГКС